Hr.Ms. Van Nes kan verwijzen naar verschillende schepen bij de Nederlandse marine die vernoemd zijn naar viceadmiraal Aert Jansse van Nes. Van Nes (1626–1693) was een Nederlands marineofficier uit de 17e eeuw
 Vice-Admiraal Van Nes (1804), een Nederlandse kanonneerschoener
 Zr.Ms. Aert van Nes (1863), een Nederlands schroefstoomschip der 4e klasse
 Hr.Ms. Van Nes (1931), een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse
 Hr.Ms. Van Nes (1967), een Nederlands fregat van de Van Speijkklasse
 Hr.Ms. Van Nes (1994), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse